Retrospective: The best of Buffalo Springfield (1969), een muziekalbum van Buffalo Springfield
 Retrospective (Poco) (1990), een muziekalbum van Poco
 A retrospective (Lynyrd Skynyrd) (1993), een muziekalbum van Lynyrd Skynyrd
 Retrospective (Rosanne Cash) (1995), een muziekalbum van Rosanne Cash
 Retrospective (Bunny Wailer) (1995), een muziekalbum van Bunny Wailer
 Retrospective I: 1974 to 1980 (1997), een muziekalbum van Rush
 Retrospective II: 1981 to 1987 (1997), een muziekalbum van Rush
 Retrospective (Leaether Strip) (1997), een muziekalbum van Leaether Strip
 A retrospective (Linda Ronstadt) (1997), een muziekalbum van Linda Ronstadt
 Retrospective (Rinôçérôse) (1997), een muziekalbum van Rinôçérôse
 A retrospective (Lou Reed) (1998), een muziekalbum van Lou Reed
 Retrospective 88-99 (1999), een muziekalbum van X Marks the Pedwalk
 Retrospective (Red House Painters) (1999), een muziekalbum van Red House Painters
 Retrospective (Indigo Girls) (2000), een muziekalbum van Indigo Girls
 A retrospective (KRS-One) (2000), een muziekalbum van KRS-One
 A retrospective (Saetia) (2001), een muziekalbum van Saetia
 A retrospective (Pamela Moore) (2004), een EP van Pamela Moore
 Retrospective: 1995-2005 (2005), een muziekalbum van Natalie Merchant
 Retrospective (Mercenary) (2006), een muziekalbum van Mercenary
 A retrospective (Pink Martini) (2011), een muziekalbum van Pink Martini
 Retrospective (Music of Mad Men) (2015), een muziekalbum van Music of Mad Men
 Retrospective (Ghoti Hook) (2015), een muziekalbum van Ghoti Hook